Henau ist der Name von Ortschaften:

 Henau (Hunsrück), Gemeinde im Rhein-Hunsrück-Kreis, Rheinland-Pfalz, Deutschland
 Henau SG, Ortsteil der Gemeinde Uzwil im Kanton St. Gallen, Schweiz